Мики Сугимото (; род. 28 января 1953 года, Канагава, Япония) — японская актриса кино, одна из главных представительниц жанра Pinky Violence.

Биография 
Мики Сугимото родилась 28 января 1953 года в префектуре Канагава, Япония. После окончания средней школы не без успеха пробовала себя в модельном бизнесе и на телевидении. В кино её впервые пригласил режиссёр и основатель жанра Pinky Violence Норифуми Судзуки, который позже неоднократно заявлял, что нашёл девушку в настоящей подростковой банде. Подобные утверждения были не более чем рекламным ходом. Сначала девушка исполняла второстепенные роли. В фильмах Судзуки главных героинь играла Рэйко Икэ, в будущих проектах постоянная «подруга-соперница» Мики. В 1972 году в картине «Сукэбан „Гэрира“» Сугимото отводится первая главная роль — предводительницы криминальной группы девушек-байкеров. Судзуки объявил Мики «японской Катрин Денёв» и приступил к съёмкам следующей ленты «Сукэбан блюз» об актрисах порно-фильмов, вступивших в схватку с якудза. В этом же году выходит первая часть нового цикла режиссёра — «Ужасная школа для девочек», где в интернате специального режима для беспризорниц девушки вступают в борьбу за свои права с садистами-учителями и надсмотрщиками. В 1973 году Мики Сугимото получает свою первую (и единственную) награду — приз Ассоциации кинопроизводителей Японии (ANPA) «лучший дебют года», хотя к этому моменту она снялась уже в 5 картинах. В 1974 году уже у режиссёра Юкио Нода Мики снимается в ленте «Женщина-зеро. Красные наручники», основанной на популярной в Японии серии комиксов о внедрённой в банду специального агента Зеро.

К концу 1970-х годов концепция проката в стране меняется в сторону «семейного» кино. Продюсеры и режиссёры не находят для яркой, сексуальной и раскрепощённой актрисы ролей в подобных фильмах. Она навсегда покидает кино, выходит замуж за бывшего одноклассника и становится воспитателем детского сада.

Избранная фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки